Belagerung von Yorktown steht für folgende Belagerungen von Yorktown, Virginia, Vereinigte Staaten:

 Schlacht bei Yorktown während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges 1781
 Belagerung von Yorktown (1862) während des Amerikanischen Bürgerkrieges 1862